Ральф — багатозначний термін.

Персоналії

Ім'я 
 Ральф I (або «Ральф „Конюший“», Ральф «Англієць»; бл. 1011—1068) — англосаксонський аристократ, граф Східної Англії в 1067—1068 роках.
 Ральф II (або «Ральф де Гвадер»; бл.1042-ок.1099) — один з англо-нормандських аристократів, граф Східної Англії в 1069—1075 роках і сеньйор Геля.
 ерл Херефорда (пом. 1057) — англосаксонський аристократ, ерл Херефорда в 1051/1052-1057 роках.
 Ральф Нігер (1141—1217) — англо-нормандський хроніст і богослов.
 Ральф Коггсголльский (пом. 1228) — англо-нормандський хроніст, продовжувач праці Ральфа Нігера.

Прізвище 
 Ганна Ральф (1888—1978) — німецька актриса.
 Дамані Ральф (нар. 1980) — ямайський футболіст, який завершив ігрову кар'єру.
  (1853—1903) — американський журналіст і письменник.
 Олена Ральф (нар. 1983) — Міс Ізраїль 2005, представниця Ізраїлю на конкурсі краси Міс Всесвіт 2005 року, співзасновник компанії Ralph Diamonds.
 Ший Ральф (нар. 1978) — американська баскетболістка.

Вигадані персонажі 
 Ральф Віггам — персонаж мультсеріалу «Сімпсони», син шефа поліції Спрінгфілда Кленсі Віггама та його дружини Сари.
 Ральф WR600 — персонаж-андроїд з гри «Detroit: Become Human».

Топонім 
 Ральф — мікрорайон Ржева.
 Ральф-авеню — станція Нью-Йоркського метро, розташована на лінії IND Fulton Street Line.
 Ральф Вілсон Стедіум — домашній стадіон команди Національної футбольної ліги «Баффало Біллс», розташований в місті Орчард Парк, передмісті Баффало, штату Нью-Йорк.

Художні твори 
 «Ральф-руйнівник» — мультиплікаційний фільм.
 «Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі» — мультиплікаційний фільм, продовження першої частини.
 «Ральф 124C 41+» — роман Г'юго Гернсбека, один із класичних прикладів науково-популяризаторської фантастики.

Див. також 
 Ралф — англійське прізвище.